Osoby o nazwisku Hartwich w polskojęzycznej Wikipedii:
 Abraham Hartwich (1663–1720/1721) – niemiecki teolog protestancki, pedagog, historyk, autor trzytomowego dzieła o Żuławach Wiślanych
 Edward Hartwich (ur. 1954) – polski polityk, menedżer i samorządowiec, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego
 Iwona Hartwich (ur. 1970) – polska działaczka społeczna i polityk, posłanka na Sejm IX kadencji